Mount Baldr kan syfta på följande
 Mount Baldr, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Baldr, Nunavut, ett berg i Kanada